Gerhard Rohlfs ist der Name folgender Personen: 
* Gerhard Rohlfs (Afrikaforscher) (1831–1896), deutscher Afrikaforscher und Schriftsteller 
 Gerhard Rohlfs (Romanist) (1892–1986), deutscher Romanist

Siehe auch:
 Gerhard-Rohlfs-Oberschule in Bremen